

Presentación previa 
David Pérez Sanz y Max Schnur eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Sander Gillé y Joran Vliegen ganaron el título tras derrotar en la final Lucas Gómez y Juan Ignacio Londero.

Cabeza de serie

 ' Sander Gillé /  Joran Vliegen (Campeones)
  Íñigo Cervantes /  Mark Vervoort (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Kimmer Coppejans /  Tristan Lamasine ''(Cuartos de final)
  André Ghem /  Hubert Hurkacz ''(Primera ronda, baja)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Tampere 2017